Константин Доранит (; первая половина XIV века, Трапезунд — вторая половина XIV века) — трапезундский высший сановник, аристократ, политик и военачальник. Представитель династии Доранит. Участник длинной серии заговоров против императоров Трапезунда.

Биография 
Константин Доранит родился в первой половине XIV века в столице Трапезундской империи, городе Трапезунде. Он принадлежал к роду Доранит, представителям трапезундской греческой аристократии.

В первой половине XIV века аристократия Трапезундской империи была представлена в основном двумя крупными кланами — Схолариями и . Первые из них в своей политике занимали провизантийскую позицию, ориентируясь на Константинополь. Вторые были сторонниками независимого развития Трапезундской империи. Когда император Василий из династии Великих Комнинов скончался в 1340 году, его вдова Ирина Палеологиня заняла престол, однако из-за отсутствия у неё потомков мужского пола, она не смогла надолго укрепиться. В стране развернулось обширное противостояние, в котором династия Доранитов во главе с Константином заняла сторону Схолариев и начала с ними тесное сотрудничество. Когда в 1340 году Схоларии выступили против императрицы, они заняли оборону в великом монастыре, посвящённом святому , который был большой крепостью над ущельем, что окружал захваченную людьми Ирины цитадель. Константин Доранит со своей семьёй встал на сторону мятежников. О его роли в попытке свержения точных данных нет. Мятеж закончился, по словам современного греческого историка Пенелопы Воугиоуклаки, «бесславно», когда войска империи во главе с Иоанном захватили монастырь. Данные о том, был ли Константин среди арестованных мятежников, также отсутствуют.

После мятежа против Ирины Константин на год пропадает из источников, до 1341 года о нём ничего не известно. В 1341 году он, согласно историку Михаилу Панарету, стал участником заговора, организованного против императрицы Анны, сестры Василия Великого Комнина. Последняя после прихода к власти приблизила к себе Амирджандариев, из-за чего остальные кланы регулярно устраивали против неё заговоры. Вместе с сыном Иоанном, Никитой Схоларием и братьями Григорием и Михаилом Мицоматами Константин отплыл в Константинополь на генуэзском корабле, чтобы уговорить Михаила, брата императора Алексея II, принять власть. Там группа познакомилась с его сыном, Иоанном, и предложила ему корону. В июле 1341 года вместе они отплыли в Трапезунд. Их сопровождал «отряд латинян», 2 или 3 итальянских корабля. По их прибытию Анну задушили, а 9 сентября Иоанн получил корону.

2 года спустя Константин принял участие в возведении на престол отца Иоанна Михаила, когда император не захотел возвращать родителя из ссылки, куда его определила Анна. Такое отношение настроило аристократические кланы против императора и привело к его свержению. 24 июня 1344 года Михаил заполучил престол. Константин получил в награду титул протовестиария, а другие заговорщики — прочие, не менее почётные титулы и звания. Михаил вознаградил всех членов фракции Схолариев — Доранитов, Мицоматов, Каваситов, Чахинитов.

Пришедший к власти после Михаила император Алексей III Великий Комнин не смог стать консенсусным кандидатом среди многочисленных противоборствующих кланов Трапезунда. В зависимости от обстоятельств он варьировал между кланами, не упуская возможности арестовать видных их представителей. Это привело к обострению внутриполитической обстановки и продолжению гражданской войны. Константин вместе со своим братом Феодором, который занимал пост великого стратопедарха, а также некоторые другие члены семьи Доранит, имена которых не фигурируют в источниках, были взяты под стражу и на короткое время попали в тюрьму, предназначенную специально для непокорной знати. Это произошло в 1350 году, когда «отметилась смута и волнение среди архонтов» и всех Доранитов «постигла катастрофа». Карпов также писал, что они были отпущены уже в июне того же 1350 года.

Вновь в источниках Константин появился в сентябре 1352 года как мятежник против власти императора Алексея. Центром его восстания была , где, по предположению Воугиоуклаки, он установил собственную автономную власть. По невыясненной причине он подвергся атаке трапезундских сил во главе с матерью императора Ириной Трапезундской. Информации же о дальнейшей деятельности Константина не сохранилось. По словам Воугиоуклаки, он скончался во второй половине столетия.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Родившиеся в XIV веке
Умершие в XIV веке
Персоналии:Трапезундская империя
Предводители восстаний XIV века
Политики XIV века